Geografie
Nara (stad), een stad in Japan
Nara (prefectuur), een prefectuur van Japan
Nara (Attock), een dorp in Attock, Pakistan
Nara (Jhelum), een dorp in Jhelum, Pakistan
Nara (Mali), een cercle van Mali
Nara (rivier), een rivier in Rusland

Mensen
 Nara (volk), een etnische groep uit Eritrea
 Nara (clan), een Mantsjoesclan
 Yoshitomo Nara, een Japans artiest

Overig
 Nara (taal)
 Nara Dreamland, een voormalig attractiepark in Nara
 Naraperiode, een periode uit de geschiedenis van Japan
 Nara-lijn,  een spoorweglijn in de agglomeratie Osaka-Kobe-Kioto. 
 Nara (single), een single van E.S. Posthumus
 NARA, de National Archives and Records Administration